Čao může být:

 Čao (příjmení) – čínské příjmení;

 Čao (Che-pej) – okres v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej;

 Čao (Válčící státy) (403–222 př. n. l.) – stát období Válčících států;
 Severní Chan/Rané Čao (304–329) – stát období Šestnácti států;
 Pozdní Čao (319–351) – stát období Šestnácti států;
 Čao (Pět dynastií) (910–921) – stát období Pěti dynastií a deseti říší.